Ловозеро:

 Ловозеро — озеро на Кольском полуострове
 Ловозеро — село в Мурманской области
 Ловозеро — сельское поселение в Мурманской области

Производные 
 Ловозёрские тундры — горный массив на Кольском полуострове.
 Ловозерский район, Ловозерская волость
 Ловозерское лесничество
 Ловозерское месторождение